Wildegg steht für:

 Möriken-Wildegg, Schweizer Gemeinde im Kanton Aargau
 Schloss Wildegg in Möriken-Wildegg
 Burg Wildegg in Wienerwald-Sittendorf, Niederösterreich
 Burgruine Wildegg in der Gemeinde Stall, Kärnten
 Wildegg (Villgratner Berge), Berggipfel (2830 m) in den Villgratner Bergen (Hohe Tauern)

Siehe auch:
 Wildeck (Begriffsklärung)